Reue ist der Familienname folgender Personen:
 Karen Reue (* im 20. Jahrhundert), US-amerikanische Molekular-Biologin und Hochschullehrerin
 Willy Reue (1893–1962), deutscher Bildhauer und Maler

Die Reue steht für:
 Die Reue, sowjetischer Spielfilm von 1985